Schall kan avse:

 Britta (Caroc) Schall Holberg (född 1941), dansk politiker och tidigare minister
 Anton Schall
 Elke Schall
 Franz Schall
 Jatyr Eduardo Schall
 Johann Adam Schall von Bell
 (Anna) Margrethe Schall (1775–1852), en dansk balettdansare
 Thomas D(avid). Schall (1878–1935), amerikansk politiker